Le tournoi de tennis de Tachkent est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2006, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 2 au .

Sun Tiantian remporte le simple dames. En finale, elle bat Iroda Tulyaganova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Victoria Azarenka et Tatiana Poutchek.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tachkent
 Saison 2006 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2006
Tachkent
2006 en Ouzbékistan
Tennis en octobre 2006